Jeleznogorsk est un toponyme pouvant désigner :
 Jeleznogorsk est une ville de l'oblast de Koursk en Russie
 Jeleznogorsk est une ville du krai de Krasnoïarsk en Russie
 Jeleznogorsk-Ilimski est une ville de l'oblast d'Irkoutsk  en Russie

Jeleznogorsk